Tschiaureli ist der Familienname folgender Personen:

 Micheil Tschiaureli (1894–1974), georgischer Filmregisseur
 Sopiko Tschiaureli (1937–2008), georgische Schauspielerin